244932 Méliés è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2003, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7597847 UA e da un'eccentricità di 0,1450216, inclinata di 1,53104° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Méliés
Corpi celesti scoperti nel 2003